Лесбос — греческий топоним. Может означать:

 Лесбос — остров в северо-восточной части Эгейского моря.
 Дитики-Лезвос — община. 
 Лесбос (ном) — ном.

См. также 
 Лесбиянство
 USS Boone County (LST-389)
 Митилини (значения)